

Littérature 

 , roman pour enfants d'Helen O'Clery sorti 1948 ;
 , roman de Katie MacAlister sorti 2012, figurant dans la série de livres Light Dragons.

Musique

Album 

 , album de Miranda Cosgrove sorti le .

Chanson 

 Sparks Fly, chanson de Taylor Swift sortie le  ;
 , chanson de  figurant sur l'album , sorti le  ;
 , chanson de Tiffany Giardina figurant sur l'album , sorti le  ;
 , chanson de  figurant sur l'album , sorti le  ;
 , chanson de  figurant sur la bande-son , sorti en 2002.

Voir aussi